Финкельште́йн () — еврейская фамилия (от идиш финкл — искра и штейн — камень).

Известные носители

А 
 
 Финкельштейн, Алексей Витальевич (род. 1947) — российский биолог, член-корреспондент РАН.
 Финкельштейн, Андрей Михайлович (1942—2011) — российский астроном, директор Института прикладной астрономии РАН.

Б

В 
 Финкельштейн, Вадим Григорьевич (род. 1964) — российский бизнесмен.
 Финкельштейн, Владимир Соломонович (1896—1937) — украинский советский физикохимик, член-корреспондент АН Украинской ССР.

Г 
 Финкельштейн, Генрих (1865—1942) — немецкий педиатр, учёный-медик.

Д 
 Финкельштейн, Дэвид (1929—2016) — американский физик-теоретик и педагог.

Е 
 
 Финкельштейн, Елена Львовна (1906—1971) — советский театровед.

З 
 Финкельштейн, Зиновий Исаакович (1910—1989) — советский музыкальный педагог.

И 
 Финкельштейн, Израиль Борисович (1910—1987) — советский композитор и музыковед.
 Финкельштейн, Исраэль (род. 1949) — израильский археолог,

Л 
 Финкельштейн, Лариса Давидовна (род. 1950) — белорусский искусствовед, арт‐критик, историк искусства, галерист.
 Финкельштейн, Лев Осипович — один из авторов «ЭСБЕ».
 Финкельштейн, Левана (род. 1947) — израильская киноактриса, родом из Болгарии.
 Финкельштейн, Леонид Владимирович (псевдоним — Владимиров; 1924—2015) — советский журналист, писатель, диссидент.

М 
 Финкельштейн, Менахем (род. 1951) — израильский юрист.
 Финкельштейн, Мозес (более известен под фамилией Финли; 1912—1986) — американский и английский историк.
 Финкельштейн, Моисей Ионович (1922—1992) — советский учёный-радиолокационщик.

Н 
 Финкельштейн, Норман (род. 1953) — американский публицист.
 Финкельштейн, Норман (род. 1954) — современный американский поэт и литературный критик.

О-Я 
 Финкельштейн, Озер (1863—1932) — литовский юрист, еврейский общественный деятель.
 Финкельштейн, Петер (более известен под псевдонимом Питер Макс; род. 1937) — американский художник поп-арта, иллюстратор и график.
  (1895—1942) — польский художник.
 Финкельштейн, Эйтан (род. 1942) — диссидент, писатель, журналист.
 Финкельштейн, Эми (род. 1973) — американский экономист.
 Финкельштейн, Яков (более известен как Джеки Филдс; 1908—1987) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1924 года.
 Финкельштейн, Хаим Мордух-Шаевич (Ефим Маркович, более известен как Юхи́м Ма́ртыч; 1910—1981) — советский писатель, драматург и публицист.
 Финкельштейн, Яков Борисович (ум. 1906) — российский революционер, убийца генерала Сергея Козлова.

Примечания